Setsuko Yosjida, född 4 november 1942 i Aichi, var en japansk volleybollspelare.
Yosjida blev olympisk silvermedaljör i volleyboll vid sommarspelen 1968 i Mexico City.

Källor 

Japanska volleybollspelare
Japanska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1968
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1968 från Japan
Tävlande i volleyboll vid olympiska sommarspelen 1968
Födda 1942
Avlidna 2014
Kvinnor
Volleybollspelare i Kanebo